Вероника Александровна Пономарёва-Коржевская (родилась 27 декабря 1982, в самолёте, экстренно посаженном в городе Харьков) — российская художница, режиссёр, поэт.

Образование 
В 2005 г. окончила Московскую Академию Живописи по специальности монументальная живопись (Мастерская В. А. Кулакова), преподаватели Алимов С. А., Кузнецов А.В).

Получила дополнительное образование по специальности иконопись.

Училась в аспирантуре Факультета Искусств МГУ. В 2017 г. окончила высшие литературные курсы литературного института им. А. М. Горького по специальности литературное творчество и поэзия, Мастерская Арутюнова С. С.).

В 2018 г. окончила Высшие курсы режиссёров и сценаристов (Мастерская Хотиненко В. И., Павла Финна, Владимира Фенченко).

Выставки 
Первая персональная выставка «Тессеракт» состоялась в галерее современного искусства «Триумф» в 2005 году. В 2009 году состоялась персональная выставка «Красота» в Московском музее современного искусства.

Вероника Александровна Пономарёва-Коржевская участник множества групповых выставок и биеннале современного искусства, в том числе Венецианского биеннале современного искусства. Работы художницы размещены в галерее Ruarts. Самая дорогая продажа картины художницы произошла на площадке  аукционного  дома PHILLIPS.

Автор и куратор всероссийского художественного проекта "Красота. Города, " целью которого было преображение архитектуры российских городов с помощью инструментов современного искусства. Куратор креативной концепции ребрендинга аэропорта Шереметьево.

В марте  2021 избрана на пост заместителя председателя правления федерации креативных индустрий.

Автор художественной мультимедийной выставки "Лики Марии-Образы Света", 2022.

Фильмография 
2011 «Я сама» — короткий метр — режиссёр, сценарист, художник.

2012 «Vera’s last day» — короткий метр — режиссёр, сценарист, художник.

2012 «Love song for granny» — музыкальное видео, режиссёр.

2013 «Красота» — музыкальное видео для группы «Лермонт» — режиссёр, художник.

2016 «Притяжение» — художественный фильм Ф. С. Бондарчука — художник по костюму.

2018 «Путь», документальный фильм — режиссёр, сценарист, художник.

2021  «По ту сторону виноградника» -режиссер, сценарист, художник, продюсер.

Публикации 
2014 Сборник стихов «Вера-вода», издательство ЗАО «ВПО».

2022 Русский культурный код. Беседы с героями современной культуры, издательство Никея.

Источники 
 Документальный фильм «Путь», информация на сайте Festagent
 Персональная выставка Вероники Пономаревой «KRASSOTA»
 Выставка картин Вероники Пономарёвой «LOVE TIME # 2» в галерее актуального искусства RUARTS
 Альбом «Вера-Вода»
 Аукционный дом PHILLIPS
 Биография и картины Вероники Пономарёвой в галерее Oily-Oil
 Проект «Игра 3000» в Творческой лаборатории «Человек»
https://www.creative-russia.ru
https://www.kinopoisk.ru/name/5408177/
https://obrazisveta.ru
https://stihi.ru/avtor/nikon2019
https://www.vedomosti.ru/gorod/culturalcity/characters/hudozhnitsa-veronika-ponomareva-korzhevskaya-obraz-pozval-menya-i-povel-za-soboi

Художники России XXI века
Режиссёры России